Acampamento
 Rio Acampamento

Ver também
 Sleepaway Camp — (br: Acampamento Sinistro); filme americano de 1983
 Acampamento de Férias — minissérie brasileira de 3 temporadas
 Campamento

Desambiguação